José Gorriti puede hacer referencia a:

José Elduayen Gorriti, ingeniero y político español.
José Francisco Gorriti, más conocido como Pachi Gorriti; militar argentino, destacado en las guerras de independencia de su país.
José Ignacio de Gorriti, abogado, militar y político argentino, destacado en las guerras de independencia de su país.